Conte di Shrewsbury, è un titolo ereditario della nobiltà inglese della Parìa inglese.

Storia

Prima creazione
La prima creazione del titolo risale al 1074 quando Guglielmo il Conquistatore creò il titolo di Conte di Shrewsbury per il suo principale consigliere, Ruggero Montgomery. Ruggero divenne così uno dei più importanti magnati d'Inghilterra con possedimenti nello Shropshire ed in altre undici contee. Ruggero venne succeduto nel 1094 da suo figlio Ugo, il terzogenito, mentre suo figlio maggiore, il secondogenito Roberto di Bellême gli succedette nei suoi possedimenti in Normandia. Alla morte di Ugo nel 1098, ad ogni modo, la contea passò a suo fratello Roberto di Bellême.

Il titolo venne annullato nel 1102 quando il III conte, Roberto di Bellême, si ribellò al re d'Inghilterra, Enrico I ed aderì all'invasione dell'Inghilterra promossa, nel 1101, dal fratello maggiore di Enrico I, Roberto, duca di Normandia.

Seconda creazione

Il titolo venne creato una seconda volta nella Paria d'Inghilterra nel 1442 quando John Talbot, VII barone Talbot, generale inglese nella guerra dei cent'anni, venne creato Conte di Shrewsbury. Egli divenne anche Lord High Steward d'Irlanda e, nel 1446, Conte di Waterford (motivo per cui queste due contee vennero concesse sempre assieme da questo punto in poi). John Talbot, il primo conte, venne succeduto da suo figlio John, il quale succedette anche come Barone Furnivall alla morte della madre nel 1433.

Dopo altre successioni, alla morte del settimo conte, deceduto senza eredi nel 1616 le baronie di Talbot, Strange di Blackmere e Furnivall passarono alle sue tre figlie le quali le portarono poi in dote a tre rispettive famiglie. Ai suoi titoli succedette invece il fratello che venne nominato ottavo conte il quale, deceduto a sua volta senza eredi, venne succeduto da un lontano parente (discendente da sir Gilbert Talbot, morto nel 1518, terzo figlio del secondo conte di Shrewsbury). La famiglia acquistò Barlow Woodseats Hall nel 1593 come parte dei propri possedimenti.

Il dodicesimo conte fu un altro personaggio di spicco come uomo politico. Egli fu uno dei Sette immortali che nel 1688 invitarono Guglielmo d'Orange a invadere l'Inghilterra e a deporre suo suocero Giacomo II. Egli prestò servizio dunque sotto il regno di Guglielmo III e sua moglie Maria Stuart come segretario di stato per il dipartimento meridionale e poi per quello settentrionale. Nel 1694, in riconoscimento del ruolo politico ricoperto, venne creato Marchese di Alton e Duca di Shrewsbury sempre nella Paria d'Inghilterra. Il duca morì senza figli ed alla sua morte nel 1718 entrambi questi titoli si estinsero.

Egli venne succeduto negli altri suoi titoli dal suo cugino primo, poi tredicesimo conte, il quale era figlio di Gilbert Talbot, secondo figlio del decimo conte. Questi non poté sposarsi in quanto era di religione cattolica ed aveva preso i voti e come tale alla sua morte venne succeduto dal nipote George, quattordicesimo conte, il quale era figlio a sua volta di George Talbot. Questi morì senza eredi e venne succeduto da suo nipote Charles (figlio a sua volta di Charles Talbot). Alla morte di quest'ultimo i possedimenti passarono al nipote John, figlio di John Joseph Talbot, il quale venne poi succeduto da suo cugino Bertram, pronipote di George Talbot.

Bertram non si sposò mai e morì nel 1856. Per sua volontà egli lasciò la sua residenza a Lord Edmund Howard (poi Talbot), figlio del Duca di Norfolk, ma il suo testamento venne contestato da tre parenti distanti e dopo una lunga e dispendiosa causa legale la Camera dei Lords stabil nel 1860 che il titolo dovesse essere concesso a Henry John Chetwynd-Talbot, III conte Talbot, il quale divenne così XVIII conte di Shrewsbury e Waterford. Egli era discendente di Sir Gilbert Talbot (m. 1518), terzo figlio del secondo conte di Shrewsbury (vedi Conte Talbot). Egli ottenne anche il titolo di Barone Talbot di Hensol nella contea di Glamorgan, e Visconte di Ingestre, di Ingestre Hall nella contea di Stafford.

Attualmente il conte di Shrewsbury è il maggiore dei conti della Paria d'Inghilterra per antichità di concessione del titolo. La contea di Waterford è sovente definita come la "Prima contea d'Irlanda", ed è a tutti gli effetti la più antica contea creata sul suolo irlandese.

La sede dei conti di Shrewsbury è stata Alton Towers sino a che non è stata venduta a The Tussauds Group. L'attuale sede della famiglia è Wanfield Hall nello Staffordshire. Il luogo di sepoltura della famiglia si trova nella cattedrale di Sheffield.

Conti di Shrewsbury, prima creazione (1074)
Ruggero Montgomery (m. 1094)
Ugo Montgomery (m. 1098)
Roberto di Bellême (1052–1130) (annullato nel 1102)

Conti di Shrewsbury, seconda creazione (1442)
John Talbot, I conte di Shrewsbury, I conte di Waterford, X barone Strange di Blackmere (1390–1453)
John Talbot, II conte di Shrewsbury, II conte di Waterford (1413–1460)
John Talbot, III conte di Shrewsbury, III conte di Waterford (1448–1473)
George Talbot, IV conte di Shrewsbury, IV conte di Waterford (1468–1538)
Francis Talbot, V conte di Shrewsbury, V conte di Waterford (1500–1560)
George Talbot, VI conte di Shrewsbury, VI conte di Waterford (1528–1590)
Gilbert Talbot, VII conte di Shrewsbury, VII conte di Waterford (1552–1616)
Edward Talbot, VIII conte di Shrewsbury, VIII conte di Waterford (1561–1617)
George Talbot, IX conte di Shrewsbury, IX conte di Waterford (1567–1630)
John Talbot, X conte di Shrewsbury, X conte di Waterford (1601–1654)
Francis Talbot, XI conte di Shrewsbury, XI conte di Waterford (1623–1667)
Charles Talbot, XII conte di Shrewsbury, XII conte di Waterford (1660–1718) (creato Duca di Shrewsbury nel 1694)

Duchi di Shrewsbury (1694)
Charles Talbot, I duca di Shrewsbury, XII conte di Shrewsbury, XII conte di Waterford (1660–1718)

Conti di Shrewsbury, seconda creazione (1442; ricreata)
Gilbert Talbot, XIII conte di Shrewsbury, XIII conte di Waterford (1673–1743)
George Talbot, XIV conte di Shrewsbury, XIV conte di Waterford (1719–1787)
Charles Talbot, XV conte di Shrewsbury, XV conte di Waterford (1753–1827)
John Talbot, XVI conte di Shrewsbury, XVI conte di Waterford (1791–1852)
Bertram Arthur Talbot, XVII conte di Shrewsbury, XVII conte di Waterford (1832–1856)
Henry John Chetwynd-Talbot, XVIII conte di Shrewsbury, XVIII conte di Waterford, III conte Talbot (1803–1868)
Charles John Chetwynd-Talbot, XIX conte di Shrewsbury, XIX conte di Waterford, IV conte Talbot (1830–1877)
Charles Henry John Chetwynd-Talbot, XX conte di Shrewsbury, XX conte di Waterford, V conte Talbot (1860–1921)
John George Charles Henry Alton Alexander Chetwynd-Talbot, XXI conte di Shrewsbury, XXI conte di Waterford, VI conte Talbot (1914–1980)
Charles Henry John Benedict Crofton Chetwynd Chetwynd-Talbot, XXII conte di Shrewsbury, XXII conte di Waterford, VII conte Talbot (n. 1952)

Linea di successione dei conti di Shrewsbury, seconda creazione (1442)

Bibliografia
Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett's Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin's Press, 1990.

Voci correlate 
conte Talbot
Barone Talbot
Visconte Lisle
Barone Furnivall
Barone Strange di Blackmere